Люк Джастин Робертс (; ) — австралийский трековый и шоссейный велогонщик, выступавший на профессиональном уровне в 2002—2014 годах. Чемпион летних Олимпийских игр в Афинах, трёхкратный чемпион мира в командной гонке преследования, победитель Игр Содружества, участник многих крупных гонок на шоссе. Ныне — спортивный директор команды Team Sunweb.

Биография 
Люк Робертс родился 25 января 1977 года в городе Аделаида, Южная Австралия.

Будучи выходцем из спортивной семьи с богатыми традициями в велоспорте, освоил велосипед уже в раннем детстве. Конкретно трековым велоспортом начал заниматься в возрасте 13 лет, проходил подготовку в местном велоклубе Norwood Cycling Club.

В 1993—1995 годах достаточно успешно выступал на юниорском уровне, неоднократно выигрывал австралийские национальные первенства в различных трековых дисциплинах, становился чемпионом мира среди юниоров в индивидуальной и командной гонках преследования. На взрослый уровень вышел в 1996 году, впервые став чемпионом Австралии в командном преследовании.

Первого серьёзного успеха на международной арене добился в сезоне 1998 года, когда вошёл в основной состав австралийской национальной сборной и побывал на Играх Содружества в Куала-Лумпуре, откуда привёз награды серебряного и золотого достоинства, выигранные в индивидуальной и командной гонках преследования соответственно. В тех же дисциплинах, а также в мэдисоне, был лучшем на Кубке мира.

Одновременно с выступлениями на треке время от времени принимал участие в шоссейных соревнованиях, в частности регулярно стартовал на местных австралийских гонках «Тур Даун Андер» и «Херальд Сан Тур».

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В программе индивидуальной гонки преследования занял здесь девятое место.

В 2002 году побывал на трековом чемпионате мира в Копенгагене, откуда привёз награды серебряного и золотого достоинства, полученные в индивидуальном и командном преследованиях. Также в этом сезоне выиграл генеральную классификацию «Тура Тасмании», успешно выступил на Играх Содружества в Манчестере, где одержал победу в командном преследовании и стал четвёртым в индивидуальном преследовании.

На мировом первенстве 2003 года в Штутгарте вновь получил серебряную медаль в индивидуальной гонке преследования и золотую медаль в командной гонке преследования. Помимо этого, выиграл два отдельных этапа «Джиро дель Венето», победил на «Джиро дель Капо», был лучшим на одном из этапов «Гран-при Рингерике», финишировал вторым в гонках «Бранденбург-Рундфахрт» и «Херальд Сан Тур». По итогам сезона был признан лучшим трековым велогонщиком Австралии.

В 2004 году выиграл командную гонку преследования на домашнем мировом первенстве в Мельбурне, став таким образом трёхкратным чемпионом мира в этой дисциплине. Находясь в числе лидеров трековой команды Австралии, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Афинах — на сей раз стал пятым в индивидуальной гонке преследования и с мировым рекордом (3:56,61) победил в командной гонке преследования. На шоссе добавил в послужной список победы на этапах «Тура Нормандии» и «Тура Рейнланд-Пфальца», оказался девятым в генеральной классификации «Тур Даун Андер».

Подписав контракт с датской командой Team CSC, с этого времени стал больше внимания уделять шоссейному велоспорту. Так, в дебютном сезоне в новом коллективе впервые проехал «Тур де Франс», выиграл командную гонку с раздельным стартом в рамках «Тура Средиземноморья», был третьим на Эйндховенской командной гонке с раздельным стартом. За выдающиеся спортивные достижения в концовке сезона удостоился медали ордена Австралии.

В 2006 году среди прочих результатов финишировал третьим на «Туре Баварии».

В 2007 году вновь выиграл командную гонку с раздельным стартом в Эйндховене, стал третьим на «Туре Британии», шестым на «Тур Даун Андер».

В 2008 году показал второй результат в гонке «Халле — Ингойгем», уступив на финише только бельгийцу Герту Стегмансу. Вернувшись на трек, выступил на чемпионате мира в Манчестере, где взял бронзу в командной гонке преследования. Участвовал в Олимпийских играх в Пекине, но на сей раз попасть в число призёров не смог — в командном преследовании стал четвёртым.

Сезон 2010 года провёл в немецкой команде Team Milram, с ней стартовал на «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и других крупных гонках, сумел выиграть один из этапов «Вуэльты Мурсии».

Когда Team Milram прекратила своё существование, Робертс присоединился к новообразованной австралийской команде Pegasus, но та не смогла получить лицензию UCI. В связи с этим он в конечном счёте вернулся в свою прежнюю датскую команду, к тому моменту сменившую название на Saxo Bank-Sungard. На «Тур Даун Андер» 2011 года закрыл десятку сильнейших генеральной классификации и стал лучшим в горной классификации.

В 2012 году вновь стартовал на многих крупнейших гонках, в том числе снова проехал супермногодневку «Джиро д’Италия».

В 2013—2014 годах представлял немецкую проконтинентальную команду Raiko-Stölting, с которой выступал в основном в гонках первой и второй категорий.

По завершении карьеры спортсмена остался в велоспорте в качестве менеджера, работал спортивным директором в командах Cult Energy (2015), Giant-Alpecin (2016), Team Sunweb (с 2017 года).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту
Награждённые медалью ордена Австралии